Екатери́на Васи́льева:
 
 Васильева, Екатерина Викторовна (род. 1972) — российский искусствовед.
 Васильева, Екатерина Игоревна (род. 1989) — российский драматург и сценарист.
 Васильева, Екатерина Николаевна (урождённая Лаврова; 1829—1877) — русская актриса.